Mapu puede referirse a:
 La Ñuke Mapu, representación o visión de la Tierra en la cultura mapuche.
 El Movimiento de Acción Popular Unitaria, un partido político de izquierda chileno.